The Storyteller pode ser:

 The Storyteller (banda) - banda sueca de heavy metal.
 The Storyteller (filme) - filme de 2005, estrelado por Frederick Koehler e Brianna Brown.

Desambiguação